Stephembruneria är ett släkte av svampar. Stephembruneria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stephembruneria